Международный кинофестиваль «Евразия» (МКФ «Евразия») — международный кинофестиваль, основанный в 1998 году Оразом Рымжановым при поддержке правительства Республики Казахстан, проводился в городе Алма-Ате, а с 2018 года в Астане.

Программа фестиваля была построена как культурный мост «Восток-Запад», поэтому в рамках «Евразии» проходят ретроспективы картин известных режиссёров, представителей Востока и Запада.

Фестиваль аккредитован Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров (FIAPF).

Девиз фестиваля: «За единое кинематографическое пространство!»

На фестивале присутствовали такие звезды, как Ким Ки Дук, Эмир Кустурица, Жан Клод Ван Дамм, Микеле Плачидо, Катрин Денев и др. В фестивале приняли участие уже более ста тридцати деятелей кинематографа из Европы, Азии, Америки, стран СНГ и Балтии.

С 2018 года (в честь 20-тилетия столицы Республики Казахстан) фестиваль проводится в Астане, в свою очередь фактически заменив собою фестиваль «Astana».

История 
Впервые проведен в 1998 году  при поддержке правительства Республики Казахстан в городе Алма-Ате и был самым масштабным культурным событием в жизни страны. Бюджет совершенно составлял два миллиона долларов.

с 26 сентября по 2 октября 2005 — 2-й кинофестиваль

с 25 сентября по 1 октября 2006 — 3-й кинофестиваль

29 сентября 2007 проведен 4-й фестиваль.

По итогам проверки Министерство культуры и информации в 2007—2008 годах на проведение «Евразии» приглашенным актёрам выплатило гонорары в размере 87,1 миллиона тенге.

Фестиваль по статусу был некоммерческим, билеты на него не продавались, и доходов он не принес.

14 сентября 2009 кинофестиваль отменили связи с кризисом

В 2009 году было принято решение, что кинофестиваль теперь будет называться «Астана» и проходить в Астане. (Фактически был создан другой новый кинофестиваль «Astana»).

19 сентября 2011 проведен 7-й фестиваль.

В 2018 году в честь 20-тилетия столицы Республики Казахстан с 1 по 5 июля прошёл в Астане.

В последующие годы постоянным городом проведения фестиваля стала Астана.

Награды 
 Гран-при за лучший фильм
 Приз за лучшую режиссёрскую работу
 Специальный приз жюри
 Приз за лучшую женскую роль
 Приз за лучшую мужскую роль
 Специальный приз генерального спонсора Фестиваля

АО «Казахфильм» становилось победителем проводившегося Минкультом открытого конкурса на проведение МКФ «Евразия» в 2005, 2006 и 2007 годах.

Примечания 

Кинофестивали Казахстана
Культура Алма-Аты